Druhé město může označovat:

 Druhé město – jméno knihy Michala Ajvaze poprvé vydané 1993
 Druhé město – brněnské nakladatelství Martina Reinera založené roku 2006